Фудбалски клуб Рио Аве () професионални је фудбалски клуб из места Вила да Конде. Клуб је добио име по реци Аве која тече кроз град и улива се у Атлантски океан. Своје домаће утакмице игра на стадиону дос Аркос капацитета 12.815 места.

Рио Аве у европским такмичењима

Трофеји 
 Друга лига Португалије: 1995/96, 2002/03.

Спољашње везе 

 

 
Рио Аве